Змагання в парному розряді серед жінок проходили в рамках тенісного турніру Lipton Championships 1993, який відбувся на твердих кортах у Кі-Біскайні (Флорида, США) й був частиною 1993 ATP Tour і Тур WTA 1993. Змагання проходили з 12 по 21 березня 1993.

Аранча Санчес Вікаріо і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу Санчес Вікаріо не брала участі

Нейланд грала в парі з Яною Новотною і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Тур WTA 1993